Фур може да се односи на:

 Фур (Безансон), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фур (Понтарлије), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фур (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Фур (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Фур (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр